Die Hexane sind in der Chemie eine Gruppe von aliphatischen, gesättigten Kohlenwasserstoffen bzw. Alkanen, die alle sechs Kohlenstoffatome im Molekül enthalten. Die Summenformel der Verbindungen ist C6H14. Es existieren fünf Konstitutionsisomere:

 n-Hexan 
 2-Methylpentan
 3-Methylpentan 
 2,2-Dimethylbutan
 2,3-Dimethylbutan

Neben dem n-Hexan können zwei Methylpentane und zwei Dimethylbutane formuliert werden.

Eigenschaften 
Bei allen Verbindungen handelt es sich um leichtflüchtige Flüssigkeiten mit relativ ähnlichen Eigenschaften. Aus der Verzweigung der Kohlenstoffkette resultiert ein teilweise signifikantes Absinken der Schmelzpunkte. Die Siedepunkte verringern sich weniger stark. Entsprechend verhalten sich die Dampfdruckwerte bei niedrigeren Temperaturen. Die angegebenen Daten zum Entzündungsverhalten sollten kritisch betrachtet werden. Einige Flammpunktsangaben stimmen mit den Messgrenzen von Flammpunktsapparaturen überein. Für einen Flammpunkt von −48 °C gibt es eigentlich keine Messapparatur. Die gleichen Daten der Explosionsgrenzen für die verzweigten Hexane sind erstaunlich, da die Ausbildung zündfähiger Atmosphären mit der Dampfdruckfunktion korreliert und diese sich für die einzelnen Isomere unterscheiden. Hinsichtlich des Selbstentzündungsverhaltens kann anhand der Zündtemperaturen eine eindeutige Abhängigkeit vom Verzweigungsgrad der Kohlenstoffkette abgelesen werden. Die Zündtemperaturen der Methylpentane erhöhen sich um 70 K gegenüber dem n-Hexan, die der Dimethylbutane um weitere 100 K.

Einzelnachweise 

 Hexane
Stoffgruppe
 Hexane